Gramboés (en francès Grambois) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
 Solignano

Referències 

Municipis de la Valclusa